Милуоки ():
 Милуоки — город в американском штате Висконсин.
 Милуоки — аэропорт в о́круге Милуоки.
 Милуоки — административно-территориальный округ в штате Висконсин, США.
 Милуоки — река в штате Висконсин.
 Милуоки — автогоночная трасса в штате Висконсин.
 Милуоки — город в штате Орегон.
 «Milwaukee» — торговая марка электроинструмента, выпускаемого американской компанией Milwaukee Electric Tool Corporation, принадлежащей вместе с другими торговыми марками электроинструмента «AEG Power Tools» и «RYOBI» гонконгской компании Techtronic Industries (TTi).

См. также 
 Милуоки Бакс — баскетбольный клуб.
 Милуоки Брюэрс — бейсбольный клуб.
 Милуоки Эдмиралс — хоккейный клуб.

Примечания